Dieser Artikel behandelt die Fußballolympiaauswahl der Bundesrepublik Deutschland, die als Teil der deutschen Delegation an den Olympischen Sommerspielen 1972 teilnahm.

Olympia-Qualifikation 

Als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1972 musste sich die Bundesrepublik Deutschland nicht für das Turnier qualifizieren.
Es wurden junge Amateurspieler gesichtet, die bei Fußball-Bundesliga-Vereinen als Vertragsamateure Erfahrungen sammeln sollten, um den starken Staatsamateuren der Ostblock-Länder eine Konkurrenz zu sein. In der Vorbereitung auf dieses Turnier wurden 39 Länderspiele von 1970 bis 1972 bestritten.

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch drei Siege in der Vorrunde gegen Malaysia, Marokko und der USA sicherte sich der Gastgeber den Gruppensieg. In der Zwischenrunde kam man im ersten Spiel zu einem Unentschieden gegen Mexiko und erlitt danach zwei Niederlagen gegen den Titelverteidiger Ungarn und die DDR. Damit belegte man den Dritten Platz in der Gruppe und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe A) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

BR Deutschland
Fussball 1972
Deutsche Fußballnationalmannschaft